Розоволицый земляной голубь () — вид птиц из семейства голубиных. Выделяют четыре подвида. Ранее вид включали в род Geotrygon.

Распространение 
Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу. Обитают в субтропических и тропических горных лесах.

Описание 
Длина 28—32 см, вес 305 г, что делает птицу одним из крупнейших голубей Южной Америки.

Ищут пищу на земле.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Голубиные
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1843 году